Spironema hace referencia a varios géneros de diferentes organismos:

Animales:
Spironema (gasterópodo), Spironema Meek, 1864 – un género de caracolas de Cretácico

Plantas:
Spironema Raf. [1838] – a veces considerado un sinónimo de Cassytha L. (Lauraceae)
Spironema Lindl. [1840] nom. illeg. hom. – un sinónimo de Callisia Loefl. (Commelinaceae)
Spironema Hochst. [1842] nom. illeg. hom. – un sinónimo de Clerodendrum L. (Lamiaceae)

Protistas:
Spironema (protista), Spironema Klebs, 1893 – un género de protistas de la familia Spironemidae, posiblemente un sinónimo de Spironematella P. C. Silva

Spirochaetes:
Spironema Vuillemin, 1905 – un sinónimo de Treponema Schaudinn, 1905

Microsporidia:
Spironema Léger & Hesse, 1924 – un sinónimo de Toxoglugea Léger & Hesse, 1924